Termenul „00” se poate referi la:

Vezi și 
 0 (an)
 0 (cifră)
 0-0-0
 Rocadă
 Zero (dezambiguizare)